Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1936 rozegrano w dniach 10 lipca – 20 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Lottie Dod -  Blanche Bingley Hillyard, 6–8, 6–1, 6–4

Gra podwójna mężczyzn 
 Joshua Pim /  Frank Stoker -  Ernest Lewis /  Harold Barlow, 4–6, 6–3, 6–1, 2–6, 6–0

Przypisy 

1893 w tenisie ziemnym
1893 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat